ТЭЦ-3 — крупное энергетическое предприятие в Барнауле, ОАО "Барнаульская ТЭЦ-3", входит в Группу "Сибирская генерирующая компания" (СГК). Находится в Индустриальном районе города.

История 
Предприятие было основано в 1973 году и предназначалось для обеспечения электроэнергией и теплом завода синтетического волокна и покрытия пиковых тепловых нагрузок города. В 1976-1978 годах введены в строй первые три водогрейных котла, а в 1981-1986 годах — пять котлоагрегатов, два водогрейных котла, три теплофикационных турбогенератора: один ПТ-80 и два Т-175/210. В 1980 году построена вторая дымовая труба — высотой 230 метров. В настоящее время на ТЭЦ в эксплуатации 7 паровых (5 котлов типа БКЗ-420-140-ПТ-2 и 2 котла типа ДЕ-25) и 7 водогрейных котлов (3 котла типа ПТВМ-100 и 4 котла типа КВГМ-100.

Тепловая мощность Барнаульской ТЭЦ-3 составляет 1450 Гкал/час. С 1997 года 4 котла пиковой котельной переведены на природный газ.

В 2008 году предприятие попало в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года Правительства РФ. Предполагается перейти на кузнецкий уголь, ввести дополнительный блок и выйти на общую мощность в 610 МВт.

На предприятии работает около шестисот человек.

19 января 2010 года на ТЭЦ-3 произошёл крупный пожар. Жертв и пострадавших не было.

См. также 
 Список тепловых электростанций России

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Кузбассэнерго
 Официальный сайт Сибирская генерирующая компания

Газовые электростанции России
Электростанции Алтайского края
Предприятия Барнаула
Угольные электростанции России
Здания и сооружения, построенные в 1976 году в России
1976 год в Алтайском крае